
Прама́терь () — прародительница; первая известная по родословной; жена в супружеской чете, от которой пошёл род, поколенье, дом или колено; прабабушка (прабабка).

Прародительница 
 Праматерь Вселенной — Тиамат в вавилонской мифологии.
 Праматерь человеческого рода — Ева (; Хавва, Хава,— «жизнь»).
 Четыре праматери еврейского народа:
 Сарра — жена Авраама;
 Ревекка (Ривка) — жена Исаака;
 Лия (Лея) — 1-я жена Иакова;
 Рахиль (Рахель) — 2-я жена Иакова.
 Праматерь Давида — Руфь ().
Праматери — в христианстве женщины-предки Иисуса Христа, 15 добродетельных женщин Ветхого Завета.
Праматерь восьми пророков — Раав (Рахава).
 Праматерь всех священников — Елисавета (жена Аарона) / Элишеба.
 Праматерь уральских казаков — Гугниха (Гугнаха).

См. также 
 Матриархат
 Праотцы (патриархи)

Примечания